Флаг Е́йского городского поселения Ейского района Краснодарского края Российской Федерации. До 28 июня 2007 года — флаг городского округа «Город Ейск».

Флаг 1997 года

Описание 
Полотнище флага состоит из равных горизонтальных полос, белой и голубой. В центре — герб города, а под ним надпись «Ейск» жёлтыми буквами. Длина флага вдвое больше его ширины.

Флаг 2005 года 
В начале 2000х годов Геральдическая комиссия при Президенте России предложила внести изменения в герб и флаг, так как герб и флаг 1997 года не соответствовали требованиям современной геральдике. Герб лишился короны, якоря и Александровская лента, не соответствующие сегодняшнему статусу города, как муниципального образования, а флаг был переработан по образцу нового герба.

Описание 
«Флаг города Ейска представляет собой прямоугольное белое полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее фигуры герба: пролегающую наискось волнистую голубую полосу шириной в 4/15 ширины полотнища, верхняя граница полосы упирается в верхний угол полотнища у древка, нижняя — в противоположный угол; на полосе изображена жёлтая, с красными глазами и плавниками, стерлядь».

Обоснование символики 
Белый цвет флага символизирует мир, правду, свободу и отражает стремления жителей города. Синий цвет — цвет веры, постоянства, славы и чести в знак того, что Ейск, являющийся историческим городом России, верен своим традициям, бережёт честь и славу предков.

Обоснование символики 
За основу флага муниципального образования город Ейск взят его герб, разработанный с использованием исторического проекта герба портового города Ейска, созданный во второй половине XIX века.

Голубая полоса и стерлядь символизируют Ейск как приморский город, один из центров рыболовства и переработки рыбы на Азовском море.
 Белый цвет (серебро) — символ простоты, совершенства, мира, взаимопонимания.
 Жёлтый цвет (золото) — символ уважения, богатства, постоянства, интеллекта.
 Голубой цвет (лазурь) — символ чести, славы, преданности, истины, красоты, добродетели и чистого неба.

Примечания 

Ейск
Ейск
Флаги с изображением рыбы